Виртопу () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Чуперчень.
 Виртопу () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Корабія.